Пепси может означать:
 Пепси — популярный газированный безалкогольный напиток.
 Пепси Центр — мультифункциональная арена в Денвере, Колорадо, США.
 Колизей Пепси — хоккейный стадион в Квебеке, Канада.

См. также 
 Пепсин
 PepsiCo
 Pep-See